Буяки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Буяки — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Буяки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.